Kazimierzówka (ukr. Кам'янисте) – wieś na Ukrainie w rejonie złoczowskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Кам'янисте (Kazimierzówka) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon złoczowski